Denumirea de Stoianovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stoianovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo;
 Stoianovți, un sat în comuna Roman, regiunea Vrața.

Vezi și 
 Stoianov (dezambiguizare)

Toponime bulgărești